Leibbrandt ist der Familienname folgender Personen:
Friedrich Leibbrandt (1894–1960), deutscher Chemiker, Manager und Politiker (SPD), MdL Baden
Georg Leibbrandt (1899–1982), deutscher Ministerialdirektor (NSDAP)
Robey Leibbrandt (1913–1966), südafrikanischer Boxer und Politiker

Siehe auch: Leibbrand